Finlands landslag i ishockey kan vara:

Finlands damlandslag i ishockey
Finlands herrlandslag i ishockey
Finlands juniorishockeylandslag